Бенуа́ Бадьяши́ль Мюкина́й (; родился 26 марта 2001, Лимож) — французский футболист, защитник английского клуба «Челси» и сборной Франции.

Клубная карьера 
Уроженец Лиможа, Бенуа выступал за юношеские команды клубов «Лимож» и «Мальзерб», а в 2016 году стал игроком футбольной академии «Монако». В феврале 2018 года Бадьяшиль подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. В основном составе «монегасков» дебютировал 11 ноября 2018 года в матче французской Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен». 16 января 2019 года забил свой первый официальный гол за «Монако» в матче Лиги 1 против «Ниццы».

5 января 2023 года перешёл в английский клуб «Челси» за 37 млн евро.

Карьера в сборной 
Бенуа выступал за сборные Франции до 16, до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.

15 сентября 2022 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам впервые вызвал Бадьяшиля для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/23 против сборных Австрии и Дании. 22 сентября дебютировал за первую сборную Франции в матче против сборной Австрии.

Личная жизнь 
Бадьяшиль имеет конголезское происхождение. Старший брат Бенуа, Лоик, также является профессиональным футболистом и выступает за «Монако».

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 11 февраля 2023 года.

Выступления за сборную

Матчи за сборную 

Итого: 1 матч / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Монако»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Челси»